Костырко — славянская фамилия.

 Костырко, Дмитрий Васильевич (1776—1855) — полковник, командир 1 бригады 8 (4) округа Отдельного корпуса внутренней стражи, участник многих войн XIX века.
 Костырко, Виктор Иванович (род. 1948) — мэр города Тирасполь (1 февраля 2002 года—30 декабря 2011 года).
 Костырко, Иван Фёдорович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7024; 4 декабря 1843.
 Костырко, Митрофан Макарович — Георгиевский кавалер; капитан; № 6166; 28 февраля 1840.
 Костырко, Пётр Захарович (1843—1913) — генерал от артиллерии, член Военного совета.
 Костырко, Сергей Павлович (род. 1949) — литературный критик, эссеист, прозаик.
 Костырко, Фома Васильевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7793; 26 ноября 1847.